Sidzina (gromada w powiecie grodkowskim)
 Sidzina (gromada w powiecie suskim) (myślenicki/suski)